Myrin ist der Familienname folgender Personen:

 Arden Myrin (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin und Comedian
 Jonas Myrin (* 1982), schwedischer Musiker

Siehe auch:
 Mirin